Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III 2004. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење 
Мечеви су се играли у Рејкјавику (Исланд).

 
 и  су се пласирали у Дивизију II

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2004.
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2004 — Дивизија II

Спољашње везе 

 Комплетни резултати на званичном сајту ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду на Исланду
Хокеј на леду у 2004.
Спорт у 2004.